Adott egy n×n-es sakktábla (ahol n pozitív egész). Szeretnénk úgy királynőket (vezéreket) elhelyezni a táblán, hogy bárhova is tennénk új bábut, az már valamelyik korábbi királynő által ütésben legyen. Keressük a királynők minimális számát.

Megoldás 

A probléma az alkalmazott diszkrét matematika témakörébe tartozik. Egyelőre nincs egzakt eredmény, amellyel tetszőleges n értékére kiszámítható lenne a szükséges királynők száma. A királynők minimális számára azonban már született felső becslés. Kis n értékekre számítógéppel kipróbálható valamennyi szóba jöhető állás, és így megkapható a kérdéses szám.

Az alábbi táblázat mutatja a különböző méretű sakktáblákhoz tartozó domináns királynők számát :

Egy példa n=8 esetre

Lásd még 
Diszkrét matematika
Nyolckirálynő-probléma

Sakk
Kombinatorika
Algoritmusok
Szórakoztató matematika